

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste divisie

Linki zewnętrzne 
Statystyki sezonu na stronie rsssf.com

Eerste divisie
1967 w piłce nożnej
1968 w piłce nożnej
1967 w Holandii
1968 w Holandii